Szwancparada - w żargonie polskich partyzantów z okresu II wojny światowej przegląd stanu męskich genitaliów, przeprowadzany wśród członków oddziału w celu znalezienia osób zarażonych chorobami wenerycznymi. Termin ten pochodzi od spolszczonej formy niemieckiego słowa schwanz, będącego mało eleganckim określeniem penisa. 

Według relacji byłego członka należącego do Armii Krajowej Oddziału "Wybranieccy", Henryka Pawelca ps. "Andrzej", w oddziale tym zorganizowano tzw. fałszywą szwancparadę. Jej prawdziwym celem miało być sprawdzenie, czy podejrzewany o bycie Żydem nowy członek oddziału, Roman Olizarowski ps. "Pomsta", jest obrzezany. Kiedy okazało się, że rzeczywiście jest obrzezany, "Pomsta" miał zostać zastrzelony przez kolegów z oddziału strzałem w plecy. Relacja ta, jak również inne relacje Pawelca na temat zbrodni popełnianych przez oddział, spotkały się z bardzo gwałtownym zaprzeczeniem rodziny dowódcy tej jednostki, Mariana Sołtysiaka ps. "Barabasz", jak również Światowego Związku Żołnierzy AK, który wykluczył Pawelca ze swoich szeregów.

Przypisy 

Partyzantka polska